Betlen, régi magyar személynév
 Bethlen család

 Románia
 Betlen (rom. Beclean), település és község Brassó megyében
 Bethlen (rom. Beclean), település Beszterce-Naszód megyében